Smedsby kan avse:
Smedsby, Esbo
Smedsby, Kyrkslätt
Smedsby, Finby
Smedsby, Korsholm
Smedsby, Motala kommun
Smedsby, Sunne kommun